Степовой сельский совет:

 Степовой сельский совет — входит в состав Днепровского района Днепропетровской области Украины.
 Степовой сельский совет — входит в состав Широковского района Днепропетровской области Украины.